Jason Firth (né le  à Dartmouth, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de  des Red Wings de Détroit lors du repêchage de 1991. Il ne joua jamais dans la Ligue nationale de hockey. Il évolua dans les ligues mineures d'Amérique du Nord, devenant l'un des meilleurs joueurs nord-américains hors LNH. En quatorze saisons professionnelles, il récolta plus de 100 points à sept reprises. Aussi, il connut trois saisons dans les quatre-vingt-dix points et plus.

Il fut nommé à deux reprises MVP et une fois recrue de l'année.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||56 ||31 ||36 ||67 ||21 ||5 ||0 ||4 ||4 ||2
|- 
|1989-1990 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||63 ||36 ||64 ||100 ||25 ||17 ||10 ||12 ||22 ||8
|-
|1990-1991 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||62 ||41 ||71 ||112 ||27 ||6 ||5 ||7 ||12 ||2
|- 
|1991-1992 ||Centennials de North Bay ||LHO ||53 ||25 ||72 ||97 ||22 ||21 ||10 ||15 ||25 ||29
|-
|1991-1992 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Thunder Hawks de Thunder Bay ||CoHL ||49 ||36 ||64 ||100 ||10 ||11 ||8 ||9 ||17 ||2
|-
|1992-1993 ||Senators de New Haven ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||Senators de Thunder Bay ||CoHL ||13 ||10 ||16 ||26 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Senators de l'Île-du-Prince-Édouard ||LAH ||61 ||15 ||46 ||61 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Senators de Thunder Bay ||CoHL ||59 ||29 ||65 ||94 ||37 ||11 ||6 ||22 ||28 ||8
|-
|rowspan="2"|1994-1995 ||Senators de l'Île-du-Prince-Édouard ||LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Crunch de Syracuse ||LAH ||20 ||4 ||13 ||17 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Senators de Thunder Bay ||CoHL ||74 ||39 ||94 ||133 ||50 ||19 ||10 ||23 ||33 ||24
|-
|1996-1997 ||Thunder Cats de Thunder Bay ||CoHL ||56 ||37 ||83 ||120 ||22 ||11 ||7 ||14 ||21 ||8
|- 
|1997-1998 ||Thunder Cats de Thunder Bay ||UHL ||69 ||63 ||99 ||162 ||46 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1998-1999 ||Thunder Cats de Thunder Bay ||UHL ||73 ||50 ||91 ||141 ||32 ||13 ||6 ||13 ||19 ||0
|- 
|1999-2000 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||73 ||37 ||73 ||110 ||66 ||3 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2000-2001 ||T-Rex de Tupelo ||WPHL ||71 ||55 ||71 ||126 ||28 ||10 ||6 ||10 ||16 ||2
|- 
|2001-2002 ||Condors de Bakersfield ||WCHL ||72 ||17 ||58 ||75 ||14 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2002-2003 ||Beacons de Port Huron ||UHL ||74 ||26 ||72 ||98 ||26 ||3 ||0 ||4 ||4 ||18
|- 
|2003-2004 ||Beacons de Port Huron ||UHL ||70 ||27 ||63 ||90 ||20 ||9 ||2 ||9 ||11 ||16
|-
|2004-2005 ||Beacons de Port Huron ||UHL ||17 ||3 ||12 ||15 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Colonial Hockey League
1993 : nommé recrue de l'année
1993 : nommé joueur le plus utile à son équipe
Western Professional Hockey League
2001 : nommé joueur le plus utile à son équipe
2001 : champion marqueur

Notes et références 

Naissance en mars 1971
Naissance en Nouvelle-Écosse
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Centennials de North Bay
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Senators de New Haven
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Thunder Hawks de Thunder Bay
Joueur des Senators de Thunder Bay
Joueur des Thunder Cats de Thunder Bay
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du T-Rex de Tupelo
Joueur des Condors de Bakersfield (WCHL)
Joueur des Beacons de Port Huron
Gagnant du trophée George-Parsons
Attaquant de hockey sur glace